Altibox Norway Chess 2016 — четвертий міжнародний шаховий турнір, що проходив з 18 по 29 квітня 2016 року в місті Ставангер (Норвегія) за участі 10 шахістів.

Кваліфікаційний турнір 
З метою визначення десятого учасника (інші дев'ятеро отримали прямі запрошення) турніру був проведений кваліфікаційний раунд, що проходив з 23 по 26 березня 2016 року. Кваліфікаційний турнір складався з двох етапів: класичні шахи (3 очки за перемогу, 1 очко за нічию, 0 очок за поразку) та швидкі шахи (2-1-0). Переможцем кваліфікації став шведський шахіст Нільс Гранделіус.

Турнірна таблиця

Регламент турніру 
Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2770).

Розклад змагань 
Розклад матчу

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2016 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Кваліфікаційний раунд турніру на chessbomb 
 Онлайн-партії турніру на chessdom 
 Онлайн-партії турніру на chessbomb 
 Турнір на chesspro.ru 
 Турнір на chess-news.ru 
 Поточний рейтинг шахістів

Примітки 

Шахові турніри 2016
Ставангер (шаховий турнір)
Квітень 2016